V seznamu jsou uvedeny největší metropolitní oblasti ve Španělsku podle počtu obyvatel.

Seznam

Odkazy

Reference

Související články 
 Obyvatelstvo Španělska
 Seznam metropolitních oblastí v Evropě
 Seznam městských oblastí v Evropské unii
 Seznam obcí Španělska
 Seznam španělských měst

Externí odkazy 

 Největší města v Evropě (anglicky)

 
Metropolitní oblasti
Metropolitní oblasti